Der Dreiband-Weltcup 2005/3 war das dritte UMB/CEB-Weltcupturnier im 19. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 18 bis zum 23. Oktober 2005 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Barendrecht statt. Es war  das dritte Dreiband-Weltcup Turnier in Barendrecht.

Geschichte 
Nach Hurghada gab es in Barendrecht wieder eine Überraschung durch einen Qualifikanten. Der wieder ins Finale eingezogene Frédéric Caudron unterlag seinem Landsmann  Eddy Merckx mit 1:3 Sätzen. Merckx war aber auch der beste Akteur des Turniers und spielte den besten Generaldurchschnitt (GD) und den besten Einzeldurchschnitt (BED). Durch seinen zweiten Platz verbesserte Caudron seine Chancen auf den Gesamt-Weltcupsieg 2005 ganz erheblich. Für starke Leistungen sorgten die in der Finalrunde spielenden Koreaner. Erstmals schaffte Choi Jae-dong einen Satzgewinn in einer Aufnahme.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Barendrecht wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste Zweite für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Daniel Sánchez
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Semih Saygıner 
  Filipos Kasidokostas
  Marco Zanetti  
  Martin Horn
  Tonny Carlsen
  Choi Jae-dong
  Adnan Yüksel
  Jean Paul de Bruijn

Hauptqualifikation 
Es sind nicht alle Ergebnisse erhalten geblieben!

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2005 3
Karambolageveranstaltung 2005
Billardturnier in Barendrecht